Palmhuset kan avse:

Palmhuset, Göteborg – ett växthus i Trädgårdsföreningen i Göteborg.
Palmhuset, Stockholm – en byggnad vid Norrmalmstorg i Stockholm.